Acquarossa – miasto w Szwajcarii, w kantonie Ticino
 Acquarossa – stanowisko archeologiczne we Włoszech, dawna osada etruska